David Carreira (Essonne, França, 1991), cantant portuguès de pop 
 Diego Alves Carreira (Rio de Janeiro, 1985), futbolista brasiler